Захидов — фамилия; имеет женскую форму Захидова.
 Захидов, Абдулла Захидович — ч.-корр. АМН СССР
 Захидов, Анвар Абдулахадович (род. 2 мая 1953, Ташкент) — советский и американский ученый-материаловед, доктор физико-математических наук.
 Захидов, Тиша Захидович (10 мая 1906, Коканд, Ферганская область, Российская империя — 21 августа 1981, Ташкент, СССР) — советский и узбекский зоолог-эколог и политический деятель.
 Захидова, Лютфи (1925—1995) — советская таджикская артистка балета, танцовщица.